Слепоро́д:

 Слепород (река) — река в Приднепровской низменности в Полтавской области Украины.
 Слепород (Оржицкий район) — село, Полтавская область, Украина.
 Слепород (Глуховский городской совет) — село, Глуховский городской совет, Сумская область, Украина.